Ugra (rijeka), rijeka u Rusiji
 Ugra (Smolenska oblast, Rusija), gradić u Rusiji
 nacionalni park Ugra, u Rusiji